

Cinema 
Never Again – cortometraggio del 1908 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
Never Again – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Kalem Company
Never Again – cortometraggio del 1910 diretto da Frank Powell
Never Again – cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
Never Again – cortometraggio del 1912 diretto da Edwin R. Phillips
Never Again – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Never Again – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
Never Again – cortometraggio del 1914 diretto da Sidney Drew
Never Again – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Mix
Never Again – cortometraggio del 1915 diretto da Scott Sidney
Never Again – film del 1915 diretto da Cecil Birch
Never Again – film del 1915 prodotto dalla United Film Service
Never Again – film del 1916 diretto da Will Louis
Never Again – cortometraggio del 1924 diretto da Al St. John
Never Again – cortometraggio del 1926 diretto da Francis Corby

Musica 
Never Again – singolo dei Nickelback
Never Again – singolo di Kelly Clarkson
Never Again – album compilation dei Discharge
Never Again – EP dei Discharge
 Never Again – EP delle Kittie del 2006
Never Again – album di Briga del 2015
Never again - singolo dei The Mission dall’album Masque del 1992

Televisione 
Il tatuaggio (Never Again) – episodio della quarta stagione di X-Files